Torbellino puede referirse a:

Ciencias 
 Torbellino (meteorología), movimiento circular rápido de la atmósfera.

Cine y televisión 
 Torbellino (novela),  telenovela peruana de 1997.
 Torbellino (película), película española de 1941.

Literatura 
 Torbellino (Whirlwind en inglés), novela de James Clavell de 1979.
 Torbellino (Marvel Comics), personaje ficticio de Marvel Comics.

Música y Danza 
 Torbellino (danza), danza colombiana.
 Torbellino (grupo musical), grupo musical peruano.